Ruta 7 o Carretera 7 es la denominación de varias carreteras:

Argentina 
 Ruta Nacional 7.
 Ruta Nacional A007, en la Provincia de Santa Fe.
 Ruta Provincial 7, en la Provincia de Buenos Aires.
 Ruta Provincial 7, en la Provincia de La Pampa.
 Ruta Provincial 7, en la Provincia de San Juan.
 Ruta Provincial 7, en la Provincia de Santa Cruz.

Bolivia 
 Ruta 7 de la Red Vial Fundamental.

Chile 
 Ruta 7, comúnmente llamada la Carretera Austral, en las regiones de Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo y de Magallanes y de la Antártica Chilena.

Estados Unidos 
 Ruta de Alaska 7.
 Ruta Estatal de California 7.
 Carretera Estatal de Idaho 7.
 Ruta de Illinois 7.
 Carretera Estatal de Indiana 7.
 Carretera de Nebraska 7.
 Ruta de Rhode Island 7.

Paraguay 
 Ruta 7.

Uruguay 
 Ruta 7.

Ruta 007